Het seizoen 1977/78 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1977 en eindigde op 21 mei 1978. 

US Ferrières won in Vierde Klasse A, Bilzerse VV won in Vierde Klasse B, KSK Roeselare won in Vierde Klasse C en RCS La Forestoise won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Merksem SC (rechtstreeks uit 3A)
 K. White Star Lauwe (rechtstreeks uit 3A)
 White Star Beverst (rechtstreeks uit 3B)
 Zonhoven VV (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KAC Olen
 SV Schriek

Brabant
 Diegem Sport
 Ourodenberg Sport

Limburg
 Eendracht Gerhees Oostham

Oost-Vlaanderen
 VV Eendracht Aalter

West-Vlaanderen
 R. Dottignies Sport

Henegouwen
 R. Enghien Sports

Luik
 Aubel FC
 US Ferrières

Luxemburg
 FC Le Lorrain Arlon

Namen
 US Durnal

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 US Ferrières (kampioen 4A)
 Bilzerse VV (kampioen 4B)
 KSK Roeselare (kampioen 4C)
 RCS La Forestoise (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 Aubel FC (rechtstreeks uit 4A)
 RRFC Montegnée (rechtstreeks uit 4A)
 R. Prayon FC (rechtstreeks uit 4A)
 SV Schriek (rechtstreeks uit 4B)
 Ourodenberg Sport (rechtstreeks uit 4B)
 K. Helzold FC Zolder (rechtstreeks uit 4B)
 RC Wetteren (rechtstreeks uit 4C)
 KVK Torhout (rechtstreeks uit 4C)
 US du Centre (rechtstreeks uit 4C)
 FC Olympia Haacht (rechtstreeks uit 4D)
 FC Liedekerke (rechtstreeks uit 4D)
 KACV Brasschaat (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Noot: K. Stade Leuven en Diegem Sport eindigden op gedeelde tweede plaats. Om te bepalen wie mocht deelnemen aan de eindronde voor tweede gerangschikte ploegen werd een testwedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd werd gewonnen door K. Stade Leuven met 2-0.

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale. 

KSK Roeselare gaf forfait voor de eindronde. Hierdoor ging RCS La Forestoise rechtstreeks door naar de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4